Caulostrepsis är ett släkte av ringmaskar. Caulostrepsis ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Caulostrepsis